Gran Sabana peut désigner :
 Gran Sabana, l'une des onze municipalité de l'État de Bolívar, au Venezuela ;
 Section capitale Gran Sabana, l'une des deux divisions territoriales de la municipalité de Gran Sabana dans l'État de Bolívar, au Venezuela ;
 la Gran Sabana, une savane s'étendant sur un plateau dans le Sud-Est du Venezuela et dominée par des tepuys.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme